Supergroep (biologie), een taxon boven dat van een rijk en onder dat van een domein.
 Supergroep (muziek), een band die geformeerd is uit muzikanten die hun sporen al eerder verdiend hebben.
 Supergroep (stratigrafie), het geheel van een aantal samengevoegde stratigrafische groepen.